Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bernard Boileau e Libor Pimek che hanno battuto in finale Bernard Fritz e Jean-Louis Haillet 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Belus Prajoux (primo turno)
 José Luis Damiani /  Cássio Motta (primo turno)

 Pablo Arraya /  Ilie Năstase (primo turno)
 Henri Leconte /  Gilles Moretton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1983